Davisov pokal 1978 je bil sedeminšestdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Glavni žreb

Južna Amerika

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Vzhodni del

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Evropski del

Cona A

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Cona B

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Mednarodni del

Prvi krog

Finale

1978 v športu
1978